2013 Голяма награда на Испания е 43-то за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 12 май 2013 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания